Bijus kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Byjjase, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (36,2 ha)
Bijjuos, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (19,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn